Tsovinar, comune armeno
 Tsovinar, divinità armena